Osoby o nazwisku Religa:
 Zbigniew Religa – polski kardiochirurg, senator, minister zdrowia
 Jan Religa – polski polityk, samorządowiec, specjalista od chemii energetycznej